Radoslav Kirilov (1992) – calciatore bulgaro
 Rosen Kirilov (1973) – ex calciatore bulgaro

Pagine correlate 

Kirillov